Рашид Агиляевич Зиятдинов (род. 27 декабря 1958) — советский и узбекский шахматист, мастер спорта СССР (1985), гроссмейстер (1999).

Биография 
Чемпион Узбекской ССР 1983 и 1985 гг. Серебряный призёр чемпионата Узбекистана 1993 г. (разделил 2—4 места с Т. А. Вахидовым и Д. Д. Каюмовым; чемпионом стал С. А. Юлдашев).

В составе сборной Узбекской ССР участник Спартакиады народов СССР 1983 г.

Участник традиционных турниров, проводившихся в Узбекистане (мемориалов А. Ходжаева и Г. Т. Агзамова).

Победитель международных турниров в Белграде (1990 г.) и Москве (2009 г.). Победитель и призёр ряда европейских и американских опен-турниров.

Наивысший рейтинг — 2535 (1 июля 1997 г.; на тот момент — 3-е место в Узбекистане после А. Ю. Ненашева и Р. М. Касымджанова).

С 1998 г. постоянно проживает в США.

Книга 
 Gm-Ram: Essential Grandmaster Chess Knowledge (2000 г.)

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Р. А. Зиятдинова в первенствах СССР между командами союзных республик
 Персональный сайт Р. А. Зиятдинова

Шахматисты СССР
Шахматисты Узбекистана
Шахматисты США
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Мастера спорта СССР по шахматам